Српска лига Београд у сезони 2008/09. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

За сезону 2008/09.
Земун из Земуна је првак Српске лиге Београда. Дао је 59, а примио 12 гола, гол разлика 47 гола и освојио 79 бодова. Провео је 25 кола на 1. месту.

Телеоптик из Земуну био је 23 кола на 2., а Шумадија из Јагњила 22 кола на 3. месту.

 Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 67.950 посетилаца, што чини просек од 294 гледалаца по утакмици, 2.265 по колу, односно 4.247 по клубу.
 Највише гледалаца имао је клуб Телеоптик из Земуна 6.450, а најмање имао је клуб Дорћол из Београда 2.000 гледалаца.
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.024 жута и 38 црвена картона, или просечно 36,40 картона по колу, 68,25 картона по клубу и по утакмици 4,55 картона. 

За сезону 2009/10.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 2007/08. следећи клубови су у овој променили ранг:
 Колубара се као првопласирани тим Српске лиге Београд преселила у Прву лигу Србије.
 Локомотива Београд, Посаваци Обилић су као најлошије пласирани тимови Српске лиге Београд такмичење наставили у Београдској зони.
 Земун и Младеновац, као београдски тимови који су се нашли у зони испадања Прве лиге Србије, прешли су у Српску лигу Београд.
 Лисовић и ПКБ су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

Клубови

Резултати по колима (број гледалаца и играч утакимце)

Посећеност утакмица  
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима
160 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Лисовић 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из Земун 4 играча је проглашено за играча кола.
Најбољи голгетер Српске лиге Београд Дејан Лекић из фудбалског клуба Земуна 7 пута се нашао у тиму кола, а 3 пута је био играч кола.

Голгетер Српске лиге Београд
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align=right|1.||align=left |Дејан Лекић||align=center|  ||Земун, Земун||align=right|26
|-	
|style="text-align:right;"|2.||align=left |Дос Сантос||align=center||| Телеоптик, Земун||style="text-align:right;"|11
|-	
|style="text-align:right;"|3.||align=left |Драган Добрић||align=center|  || Палилулац, Крњача ||style="text-align:right;"|10
|-	
|rowspan="3" style="text-align:right;"|4.||align=left |Вујошевић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | Земун, Земун||rowspan="3" style="text-align:right;"|9
|-	
|align=left |Јеремић
|-	
|align=left |Радичевић||align=center||| Раднички, Обреновац
|-	
|style="text-align:right;"|5.||align=left |И. Ржић||align=center||| Синђелић, Београд||style="text-align:right;"|8
|-	
|rowspan="7" style="text-align:right;"|6.||align=left |Петковић||align=center||| Београд, Београд||rowspan="7" style="text-align:right;"|7
|-	
|align=left |Б. Младеновић||align=center||| Дорћол, Београд
|-	
|align=left |Динчић||align=center||| Срем, Јаково
|-	
|align=left |Лежајић||align=center|/||Палилулац, Крњача/Срем, Јаково
|-	
|align=left |Радивојевић||align=center||| Синђелић, Београд
|-	
|align=left |Маринковић||align=center||| Телеоптик, Земун
|-	
|align=left |Игњатовић||align=center||| Шумадија, Јагњило
|-	
|rowspan="8" style="text-align:right;"|7.||align=left |Сташић||align=center||| БАСК, Београд||rowspan="8" style="text-align:right;"|6
|-	
|align=left |Станисављевић||align=center||| Дорћол, Београд
|-	
|align=left |Михаиловић||align=center||| Лисовић, Лисовић
|-	
|align=left |Костић||align=center||| OFK Младеновац, Младеновац
|-	
|align=left |Терзић||align=center||| Сопот, Сопот
|-	
|align=left |Јеринић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | Телеоптик, Земун
|-	
|align=left |Томић
|-	
|align=left |Тешић||align=center||| Шумадија, Јагњило
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Позиције на табели по колима

Табела

За сезону 2009/10.

Бараж за улазак у Прву лигу Србије

КУП ФСС на подручју ФС Београда

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2008/09 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Српска лига Београд
Српске фудбалске лиге у сезони 2008/09.